Першотравневое () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 162 человека. Почтовый индекс — 74313. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520686603.

Происхождение названия 
Село было названо в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украиской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское.

Местный совет 
74312, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Раковка, ул. Советская, 8

Ссылки 
 Першотравневое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

 

Населённые пункты Бериславского района